Петров Олексій Леонідович (1859—1932) — російський історик, педагог.
 Петров Олексій Леонідович (1979—2014) — українській військовик, підполковник, учасник російсько-української війни.
 Петров Олексій Леонідович — заступник начальника відділу регіонального управління морської охорони Державної прикордонної служби України.